Horváth Ilona (1905–?) színművész, művészneve: Horváth Ica
Horváth Ilona (1906–1969) a leghíresebb, több kiadást megért magyar ételreceptkönyv, a Szakácskönyv szerzője.
Horváth Ilona (1912–1979) matematika-fizika-filozófia szakos középiskolai tanár, a pedagógiai tudományok kandidátusa, a Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékének tanszékvezető docense, férjezett neve: Székely Endréné.
Horváth Ilona (1915–?) színművész, művészneve: Horváth Ica, Érczkövy (Érckövy/Érczkövi/Érckövi) László (1900–?) színművész jegyese.
Horváth Ilona (1923–2008) színművész, művészneve: Vay Ilus.
Horváth Ilona (1958) magyar származású romániai olimpiai bajnok evezős, románul: Elena (Oprea-)Horvat, férjezett neve: Elena Florea.